Synagoga Diabolica — третий полноформатный студийный альбом группы Ancient Ceremony, выпущенный в 2000 году лейблом Alister Records. Запись альбома производилась в студии Alister Studio, здесь же репетировался новый материал.

Об альбоме

Название 
Название альбома, по мнению Криса Андерле, является очень сильным и харизматичным. Сам же термин Synagoga Diabolica возник в средневековье и обозначает движение, выступающее против церкви и христианства в целом, что очень хорошо обозначает концепцию группы.

Кавер-версия 
Альбом содержит кавер-версию композиции Creeping Death из репертуара известной группы Metallica. Хотя первоначально среди претендентов на включение в альбом была также композиция Evil Never Dies группы Overkill. В преддверии данной песни идёт инструментальная композиция Exodus 10,28, содержащая цитаты из Библии, что, по мнению Криса Андерле, придаёт Creeping Death некоторую идеологизированность.

Список композиций 
 Synagoga Diabolica 00:37  
 Forbidden Fruit Sapientia 03:58 
 Soul Darwinism 05:44 
 Choir Of Immortal Queens 03:22 
 Deorum Contemptor 02:18  
 Crowned Child 04:57  
 Exodus 10,28 00:37  
 Creeping Death 06:33

Участники записи 
 Крис Андерле - вокал, микширование
 Патрик Майер - гитара
 Аким Маттес - ударные
 Кристоф Рат - клавишные
 Синтия Шильц (Фоллманн) - женский вокал

Примечания 

Альбомы 2000 года
Альбомы блэк-метала